{{Муніципалітет Франції
 | назва         = Мольян-Дрей
 | місцева_назва = Molliens-Dreuil
 | герб          = MOLLIENS DREUIL-80.jpg
 | регіон        = О-де-Франс
 | департамент   = Сомма
 | округ         = Ам'єн
 | кантон        = Мольян-Дрей
 | альтерн_мапа  = 
 | широта      = 49.8838888889
 | довгота     = 2.02
 | висота_мін  = 40 
 | висота_макс = 129 
 | населення     = 818
 | рік_насел     = 2011-01-01
 | площа         = 22,8
 | густота       = 35,88
 | поштові_індекси  = 80540
 | телефонний_код = 
 | код_INSEE     = 80554
 | мер    = Sylvain Charbonnier
 | мандат = 2020-2026
 | тел = 
 | email = 
 | www           = 
}}Молья́н-Дрей''' () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північ від Парижа, 21 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 349 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 839,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мольян-Дрей на сайті французького Національного інституту географії

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма